East Barre ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Barre (New York), im Orleans County
 East Barre (Vermont), im Washington County